Dren je lahko:
 dren, rod nizkih olesenelih rastlin 
 dren (medicina), medicinski pripomoček
 Dren (društvo), alpinistično društvo
 ime več naselij:
 Dren, Kostel (Slovenija) 
 Dren, Lazarevac (Srbija)
 Dren, Obrenovac (Srbija)